Lodewijk II van Bourbon-Condé, le grand Condé, Frans edelman
 Grand Condé (kaas)